Shimazaki ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Shimazaki (* 1954), japanische Schriftstellerin
 Kyōhei Shimazaki (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Nobunaga Shimazaki (* 1988), japanischer Synchronsprecher (Seiyū)
 Shigekazu Shimazaki (1908–1945), japanischer Konteradmiral und Marinefliegerkommandant
 Shōji Shimazaki (1905–1982), (bürgerlicher Name des Schauspielers Takashi Shimura)
 Shimazaki Tōson (1872–1943), japanischer Schriftsteller